{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Goya Matchroom Trophy
|-
|align = "center" | Сток-он-Трент, Англия
|-
|align = "center" | 23 сентября — 6 октября 1985
|-
|align = "center" | Trentham Gardens
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 35 000 
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1984 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1985 — Клифф Торбурн|-
| Финалист — Джимми Уайт
|-
|}Goya Matchroom Trophy 1985 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 23 сентября по 6 октября 1985 года в Англии (игры основной стадии — в Сток-он-Тренте). Победителем стал Клифф Торбурн, обыгравший в финале Джимми Уайта со счётом 12:10.

Спонсором турнира выступила компания Goya, главными организаторами — группа Matchroom Барри Хирна. Впервые турнир проводился в Сток-он-Тренте.

На Goya Matchroom Trophy 1985 Стивен Хендри сыграл свой первый матч в профессиональной карьере. Финальной стадии он не достиг.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Стив Дэвис 5:2 Роджер Бэйлс  
 Джон Вирго 5:2 Грэм Майлс  
 Боб Шаперон 5:3 Сильвиньо Франсиско  
 Мёрдо Маклауд 5:1 Джек Фицморис  
 Мэтт Гибсон 5:4 Эдди Чарльтон  
 Дин Рейнолдс 5:0 Берни Миккельсен  
 Джимми Уайт 5:2 Пэтси Фэйган  
 Уоррен Кинг 5:3 Рекс Уильямс  
 Тони Чеппел 5:3 Кирк Стивенс  
 Клифф Уилсон 5:1 Колин Роско  
 Джо Джонсон 5:1 Джон Биэр  
 Малкольм Брэдли 5:4 Майк Халлетт  
 Дэвид Тейлор 5:4 Тони Джонс  
 Билл Вербенюк 5:2 Иан Уильямсон  
 Тони Ноулз 5:1 Эдди Маклафлин  
 Нил Фудс 5:3 Лес Додд 

 Клифф Торбурн 5:3 Стив Лонгуорт  
 Дэйв Мартин 5:1 Эдди Синклэр  
 Дуг Маунтджой 5:1 Джим Вич  
 Джон Кэмпбелл 5:2 Марио Морра  
 Вилли Торн 5:1 Дэнни Фаулер  
 Джордж Скотт 5:1 Марк Уайлдмэн  
 Стив Даггэн 5:4 Рэй Риардон  
 Иан Блэк 5:4 Перри Манс  
 Терри Гриффитс 5:2 Стив Ньюбери  
 Джон Спенсер 5:4 Робби Фолдвэри  
 Тони Мео 5:0 Джон Даннинг  
 Джон Пэррот 5:3 Уэйн Джонс  
 Алекс Хиггинс 5:1 Деннис Хьюз  
 Томми Мёрфи 5:3 Юджин Хьюз  
 Деннис Тейлор 5:1 Грэм Крипси  
 Боб Харрис 5:3 Дин О'Кейн

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1985 год в снукере